Les Trematosauroidea (trématosauroïdes en français) forment une super-famille éteinte importante d’amphibiens temnospondyles ayant vécu au Trias.

Ils sont apparus pendant le Trias inférieur, se produisant dans le monde entier avant de décliner au début du Trias moyen, bien que le groupe ait existé jusqu'à la fin du Trias.

Description

Classification 
Voici un cladogramme modifié de Schoch (2011) :

Liens externes 
 

Super-famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Temnospondyle (nom scientifique)
Amphibien du Trias
Taxon fossile décrit en 1940